249 км, 249-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 249 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 861285

 249 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 582842